Лос-То́хос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саха-Нанса. Занимает площадь 89,5 км². Население — 449 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Кантабрии